Anna Katharine Rohlfs (Anna Katharine Green) – scrittrice statunitense
 Christian Rohlfs – pittore tedesco
 Eva Ahnert-Rohlfs – astronoma tedesca
 Gerhard Rohlfs – esploratore tedesco
 Gerhard Rohlfs – filologo e linguista tedesco